«Путеше́ствие в маши́не вре́мени» () — американский драматическо-фантастический телесериал, премьера которого состоялась 5 марта 2017 года на телеканале ABC. Сериал разработан Кевином Уильямсоном и основан на одноимённом романе Карла Александра. 29 марта 2017 ABC закрыл сериал из-за низких рейтингов.

В ролях 
 Фредди Строма — Г. Дж. Уэллс
 Джошуа Боуман — Джон Стивенсон / Джек-потрошитель
 Генезис Родригес — Джейн Уолкер
 Николь Ари Паркер — Ванесса Андерс
 Дженнифер Феррин — Брук Монро
 Уилл Чейз — Гриффин Монро

Отзывы критиков 
Сериал получил смешанные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 63% «свежести» со средним рейтингом 5,8/10, что основано на 16-ти отзывах. Критический консенсус сайта гласит: «„Путешествие в машине времени“ разрушает всю необычность главной сюжетной линии, оставляя отличный актёрский состав задыхаться в нудных отступлениях». На Metacritic сериал получил 58 баллов из ста, что основано на 19-ти «смешанных и средних» рецензиях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Драматические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Экранизации литературных произведений фантастики
Телесериалы США, завершённые в 2017 году
Фильмы о Джеке-потрошителе